Lights (zangeres), een Canadees singer-songwriter
Lights (album van Ellie Goulding), een album van de Britse singer-songwriter Ellie Goulding
Lights (single van Ellie Goulding), een single van het gelijknamige album 
Lights Music, een platenlabel
Lights, een kortfilm van Marie Menken